Operacja Anthropoid – kryptonim akcji zbrojnej polegającej na likwidacji protektora Czech i Moraw z ramienia III Rzeszy Reinharda Heydricha
 Operacja Anthropoid – film z 2016